Prvaci Hrvatske u nogometu za kadete za sezonu 2016./17. su peti put zaredom bili nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga

Drugi rang

Završnica prvenstva nogometnih središta 
Igrano u Sesvetama.

 
 Hrvatski nogometni savez  
 sportalo.hr

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske za juniore 2016./17.
 Prvenstvo Hrvatske za pionire 2016./17.

Izvori 
 
 prvahnl.hr, 1. HNL Kadeti, pristupljeno 31. svibnja 2017.
 nk-osijek.hr, 1. HNL Kadeti , pristupljeno 31. svibnja 2017.
 nkistra1961.hr, 1. HNL Kadeti 2016./17. , pristupljeno 31. svibnja 2017.
 

2016-17
k-p